Die Players Championships 2021 war die insgesamt achtzehnte Austragung der Dartturnierserie. Sie war Teil der PDC Pro Tour 2021 und bestand aus 30 Turnieren. Diese waren relevant für die PDC Pro Tour Order of Merit sowie für die Players Championship Order of Merit, eine gesonderte Rangliste, in die ausschließlich die Preisgelder der Players Championship Events der letzten zwölf Monate einflossen. Diese Rangliste bestimmte das Teilnehmerfeld der am Ende der Saison stattfindenden Players Championship Finals. Die 30 Players Championship-Turniere wurden in insgesamt acht Super Series ausgetragen. Eine Super Series bestand dabei aus drei oder vier Turnieren, welche an drei bzw. vier nacheinanderfolgenden Tagen stattfand.

Austragungsorte 
Die achtzehnte Saison der Players Championships fand in fünf verschiedenen Städten statt. Davon lagen vier in England und eine in Deutschland.

Turniere 
Die folgenden Tabellen zeigen die Ergebnisse der Players Championships ab dem Viertelfinale.

Players Championship 1 
Datum: 25. Februar 2021
Austragungsort:  Bolton Whites Hotel, Bolton
Link:

Players Championship 2 
Datum: 26. Februar 2021
Austragungsort:  Bolton Whites Hotel, Bolton
Link:

Players Championship 3 
Datum: 27. Februar 2021
Austragungsort:  Bolton Whites Hotel, Bolton
Link:

Players Championship 4 
Datum: 28. Februar 2021
Austragungsort:  Bolton Whites Hotel, Bolton
Link:

Players Championship 5 
Datum: 16. März 2021
Austragungsort:  Marshall Arena, Milton Keynes
Link:

Players Championship 6 
Datum: 17. März 2021
Austragungsort:  Marshall Arena, Milton Keynes
Link:

Players Championship 7 
Datum: 18. März 2021
Austragungsort:  Marshall Arena, Milton Keynes
Link:

Players Championship 8 
Datum: 19. März 2021
Austragungsort:  Marshall Arena, Milton Keynes
Link:

Players Championship 9 
Datum: 24. April 2021
Austragungsort:  H+ Hotel, Niedernhausen
Link:

Players Championship 10 
Datum: 25. April 2021
Austragungsort:  H+ Hotel, Niedernhausen
Link:

Players Championship 11 
Datum: 26. April 2021
Austragungsort:  H+ Hotel, Niedernhausen
Link:

Players Championship 12 
Datum: 27. April 2021
Austragungsort:  H+ Hotel, Niedernhausen
Link:

Players Championship 13 
Datum: 14. Juni 2021
Austragungsort:  Marshall Arena, Milton Keynes
Link:

Players Championship 14 
Datum: 15. Juni 2021
Austragungsort:  Marshall Arena, Milton Keynes
Link:

Players Championship 15 
Datum: 16. Juni 2021
Austragungsort:  Marshall Arena, Milton Keynes
Link:

Players Championship 16 
Datum: 17. Juni 2021
Austragungsort:  Marshall Arena, Milton Keynes
Link:

Players Championship 17 
Datum: 5. Juli 2021
Austragungsort:  Coventry Building Society Arena, Coventry
Link:

Players Championship 18 
Datum: 6. Juli 2021
Austragungsort:  Coventry Building Society Arena, Coventry
Link:

Players Championship 19 
Datum: 7. Juli 2021
Austragungsort:  Coventry Building Society Arena, Coventry
Link:

Players Championship 20 
Datum: 8. Juli 2021
Austragungsort:  Coventry Building Society Arena, Coventry
Link:

Players Championship 21 
Datum: 2. August 2021
Austragungsort:  Metrodome, Barnsley
Link:

Players Championship 22 
Datum: 3. August 2021
Austragungsort:  Metrodome, Barnsley
Link:

Players Championship 23 
Datum: 4. August 2021
Austragungsort:  Metrodome, Barnsley
Link:

Players Championship 24 
Datum: 19. Oktober 2021
Austragungsort:  Metrodome, Barnsley
Link:

Players Championship 25 
Datum: 20. Oktober 2021
Austragungsort:  Metrodome, Barnsley
Link:

Players Championship 26 
Datum: 21. Oktober 2021
Austragungsort:  Metrodome, Barnsley
Link:

Players Championship 27 
Datum: 22. Oktober 2021
Austragungsort:  Metrodome, Barnsley
Link:

Players Championship 28 
Datum: 2. November 2021
Austragungsort:  Metrodome, Barnsley
Link:

Players Championship 29 
Datum: 3. November 2021
Austragungsort:  Metrodome, Barnsley
Link:

Players Championship 30 
Datum: 4. November 2021
Austragungsort:  Metrodome, Barnsley
Link:

Preisgelder 
Folgendes Preisgeld wurde bei jedem Players Championship Event an die Teilnehmer ausgeschüttet.

Ranglisten

Players Championship Order of Merit 

Die folgende Top 64 der Players Championship Order of Merit qualifizierte sich für die Players Championship Finals 2021.
(Endstand: 4. November 2021)

Nine-Darter 
Die folgende Liste zeigt alle 29 Nine dart finishes der Players Championships 2021:

Besondere Vorkommnisse 
Am letzten Tag der Super Series 2 (Players Championship 8) kam es zu einer circa einstündigen Turnierunterbrechung, nachdem der niederländische Dartspieler Raymond van Barneveld nach seinem Erstrundenaus einen Zusammenbruch erlitt und medizinisch versorgt werden musste. Er wurde daraufhin unter Beobachtung auf sein Hotelzimmer gebracht. Das Turnier konnte um circa 15:45 Uhr Ortszeit fortgesetzt werden. Auch beim Players Championship 11 beendete van Barneveld das Turnier für sich vorzeitig und trat sein Zweitrundenmatch gegen Krzysztof Ratajski nicht an. Beim Turnier Nr. 12 trat er daraufhin nicht an.

Beim Players Championship 13 spielte der Portugiese José de Sousa in seinem Erstrundenmatch gegen den Schotten William Borland einen 3-Dart-Average von 127,01. Damit übertraf er den bisherigen Turnierrekord von Peter Wright von 2019 um über 3 Punkte und spielte einen der höchsten Averages in der Geschichte des Dartsports. Er gewann das Spiel mit 6:0.

Im Vorfeld des Zweiten Tages der Super Series 4 wurde Nathan Aspinall positiv auf das SARS-CoV-2-Virus getestet und musste damit die Super Series nach einem Tag verlassen. Auch sein Gegner vom Vortag, Keane Barry, wurde vorsichtshalber vom Rest der Series ausgeschlossen.

Madars Razma warf beim Players Championship 26 und 27 jeweils einen Neun-Darter und wurde dadurch zum ersten Spieler nach Phil Taylor, der an zwei aufeinanderfolgenden Tagen auf der PDC Pro Tour ein perfektes Leg spielte.

Einzelnachweise 

2021
PDC Pro Tour 2021
Dartveranstaltung 2021